Udy steht für:

 Udy, ein rechter Nebenfluss des Siwerskyj Donez in der russischen Oblast Belgorod und der ukrainischen Oblast Charkiw
 Udy (Ort), Dorf in der Ostukraine (Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw)

Udy ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Udy (* 1960), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Helene Udy (* 1962), US-amerikanische Filmschauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Filmproduzentin